Nome se poate referi la:

Subdiviziuni ale țărilor
 Nomă (Egipt), diviziune administrativă din vechiul Egipt.
 Nomă (Grecia), diviziune administrativă imediat sub periferiile Greciei (, nomoí)

Localități
 Nome (Norvegia)
 Nome, Alaska, SUA
 Cape Nome, Alaska, SUA
 Nome, California, SUA
 Nome, Texas, SUA
 Nome, North Dakota, SUA
 Nome, Queensland, Australia

Alte sensuri
 Nome (matematică)
 Nome King
 The Nome Trilogy de Terry Pratchett
 Nome (autor)